Еври може да се отнася за:
 Еври, бивш град във Франция, днес част от Еври-Куркурон
 Еври (окръг), окръг във Франция
 Еври (кантон), кантон във Франция